Diese Liste enthält eine Aufzählung aller derzeit (15. Mai 2022) aktiven traditionellen Studentenverbindungen in der Studentenstadt Graz. Sie umfasst 46 Korporationen (43 vollaktive, plus 3 ohne Aktivenbetrieb). Die Aufstellung ist nach Dachverbänden, beziehungsweise nach Alter der Verbindung gegliedert.

Aktive Verbindungen

Sistierte/suspendierte Verbindungen ohne Aktivitas

Siehe auch 
 Harald Seewann

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 168–171.
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006. SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.

Einzelnachweise 

Graz
!